Мерцалов — славянская фамилия; имеет женскую форму Мерцалова.
 Мерцалов, Василий Иванович (1838 или 1839 — 1916) — российский государственный деятель, Томский губернатор.
 Мерцалов, Евгений Александрович (в монашестве Евгений; 1857—1920) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель.
 Мерцалов, Николай Иванович (1866—1948) — российский и советский учёный-механик.

Мерцалова 
 Мерцалова, Мария Николаевна (1912—2000) — кандидат искусствоведения, профессор, историк и теоретик моды. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.